Лисице могу бити:
 Лисице (предмет), две међусобно повезане карике
 Лисице (род), род паса
 Лисице (Бланско), варошица у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Лисице (Лучани), насељено мјесто у општини Лучани, Моравички округ, Република Србија
 Лисице (Љубушки), насељено мјесто у општини Љубушки, Федерација БиХ, БиХ
 Лисице (ТВ серија), српска серија из 2002. године
 Лисице (филм), југословенски филм из 1970. године

Види још 
 Лисица (вишезначна одредница)